Carlos Espínola – velista argentino
Luis Carlos Espínola – calciatore paraguaiano
Carlos Alberto Espínola – calciatore paraguaiano
Carlos Alberto Espínola Cubas – giocatore di calcio a 5 paraguaiano
Carlos Melanio Espínola – calciatore paraguaiano